Полянский, Леонид:
 Полянский, Леонид Ефремович (1927—2004) — советский инженер-физик, лауреат Ленинской премии.
 Полянский, Леонид Петрович (1975—2014) — железнодорожник, Герой Украины.